Илия (также Илья) — мужское имя.

Носители имени 
 Илия (Илья-пророк) — библейский пророк в Израильском царстве, в IX веке до н. э.
 Илия (ум. 1457) — епископ Русской православной церкви, епископ Тверской.
 Илия — священник церкви Рождества Христова на сенях в Новгороде.

 Илия II (род. 1933) — епископ Грузинской православной церкви; католикос-патриарх всея Грузии.
 Илия IV (1914—1979) — епископ Антиохийской православной церкви, патриарх Антиохийский и всего Востока.

 Илия Борисович — псковский посадник.
 Илия Кёльнский (умер в 1042) — игумен Кёльнский (день памяти — 16 апреля).
 Илия Куча — митрополит Киевский и Галицкий (1576—1579).
 Илия Минятий (1669—1714) — епископ Керники и Калаврита (в Морее), проповедник и богослов.
 Илия Печерский — инок Киево-Печерского монастыря; святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.

 Илия (Абрагамов) (ок. 1858—1928) — епископ Русской православной церкви заграницей, начальник Урмийской духовной миссии.
 Илия (Бабин) (1852—1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Кудымкарский.
 Илия (Быков) (род. 1954) — архиерей Русской православной церкви, епископ Балахнинский, викарий Нижегородская епархии. 
 Илия (Валгрен) (род. 1961) — епископ Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата.
 Илия (Вятлин) (1867—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Илия (Герцог) (род. 1949) — клирик Западноевропейского экзархата Русских приходов Константинопольской православной церкви.
 Илия (Карам) (1903—1969) — епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Библский и Ботрисский, ипертим и экзарх Гор Ливанских. 
 Илия (Катре) (род. 1937) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Филомилийский.
 Илия (Матвеев) (1790—1839) — один из деятельных миссионеров пермского и тобольского (с 1837) края. 
 Илия (Ояперв) (род. 1977) — архиерей Эстонской апостольской православной церкви. 
 Илия (Пестриков) (ум. 1659) — архимандрит Соловецкого монастыря Русской православной церкви. 
 Илия (Торский) (ум. 1645) — игумен и возобновитель Густынского монастыря.
 Илия (Шумилевич) (ум. 1786) — архимандрит Тобольского Знаменского монастыря; ректор Тобольской духовной семинарии.

Топоним 
 Илия — село в Болгарии.
 Илия-Блысково — село в Болгарии. Находится в Шуменской области, входит в общину Шумен.
 Раннее исламское название Иерусалима, фигурирующее в договоре Умара.

См. также 
 Илья (значения)
 Ильяс (значения)
 Илий

Примечания